Marīdi är en ort i Sydsudan.   Den ligger i delstaten Western Equatoria, i den södra delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Juba. Marīdi ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Marīdi är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer öster om Marīdi. Det finns inga andra samhällen i närheten.

I omgivningarna runt Marīdi växer huvudsakligen savannskog. Runt Marīdi är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är februari, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juni, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Western Equatoria